Ein Kirchenführer ist:

 ein Reiseführer, in dem hauptsächlich Kirchen beschrieben werden, siehe Kunstführer
 jemand, der eine führende Rolle in der Kirche spielt